Куржекса — река в России, протекает по территории Саминского сельского поселения Вытегорского района Вологодской области.

Длина реки составляет 36 км. Течёт преимущественно на северо-запад. Устье реки находится в 19 км по левому берегу реки Самина, недалеко от деревни Тикачево.

Притоки 
(от устья)
 5,2 км (лв): Сарожа
 7 км (пр): Снежница
 9 км (пр): Торика

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Балтийскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Бассейн Онежского озера без рр. Шуя, Суна, Водла и Вытегра, речной подбассейн реки — Свирь (включая реки бассейна Онежского озера). Относится к речному бассейну реки Нева (включая бассейны рек Онежского и Ладожского озера).

Код объекта в государственном водном реестре — 01040100612102000017413.

Примечания 

Бассейн Самины (приток Андомы)
Реки Вытегорского района